Niels Lolk Helveg Petersen (født 17. januar 1939 i Odense, død 3. juni 2017 i Løkkeby ved Tullebølle på Langeland) var en dansk politiker fra Det Radikale Venstre (partileder 1978-1990 og formand for folketingsgruppen 1978-1988), forhenværende medlem af Folketinget og forhenværende minister.

Han sad i Folketinget for Frederiksborg Amtskreds 22. november 1966 - 30. september 1974, for Fyns Amtskreds 15. februar 1977 - 1. februar 1993, og igen 21. september 1994 - 3. oktober 2011.

Han var økonomiminister i KVR-regeringen juni 1988 - 18. december 1990 og udenrigsminister i Nyrup-regeringen 25. januar 1993 - 21. december 2000.

Opvækst og uddannelse 
Niels Helveg Petersen var søn af forhenværende folketingsmedlem og minister Kristen Helveg Petersen, der var landsformand (men ikke partileder) for Det Radikale Venstre 1976-1978, og forhenværende borgmester i København Lilly Helveg Petersen. Hans ene søn Morten Helveg Petersen, har været medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre, mens hans anden søn Rasmus Helveg Petersen blev medlem af Folketinget i 2011.

Han tog mellemskoleeksamen ved Nykøbing S. Borger- og Realskole i 1954 og blev student fra Stenhus Kostskole (nu kendt som Stenhus Gymnasium og HF), Holbæk, i 1957. Derefter blev han uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1965 med studieophold i statskundskab ved Stanford University, Californien, 1961-62.

I studietiden var han medlem af Radikal Ungdoms hovedbestyrelse, redaktør af Liberté (Radikale Studerendes blad) samt af Studenterbladet, organ for Danske Studerendes Fællesråd. Han var også medlem af Studenterforeningens repræsentantskab.

Politisk karriere 
Helveg Petersen blev valgt til Folketinget i 1966 og var medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn samt partiets politiske ordfører 1968-74. Han trådte ud af Folketinget i 1974 og blev kabinetschef hos den danske EF-kommissær Finn Gundelach.

I 1977 vendte han tilbage til Folketinget og blev igen politisk ordfører indtil 1978, hvor han blev valgt til formand for folketingsgruppen. Denne post beholdt han indtil 1988, hvor han blev afløst af Marianne Jelved. Ved valget samme år blev han kørt i stilling som partiets statsministerkandidat under sloganet "Nu er det forår og Niels Helveg". Partiet endte i regering med Konservative og Venstre, og Helveg blev økonomiminister, men Det Radikale Venstre tabte et mandat.

Han var desuden formand for Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg 1982-84 og formand for Hovedstadens Udviklingsråd 1990-1993.
I det nyoprettede Østersøråd (Council of Baltic Sea States) deltog Niels Helveg Petersen i 1993 som dansk udenrigsminister i oprettelsen af EuroFaculty i Tartu, Riga og Vilnius, som han aktivt støttede.

Helveg Petersen har været opstillet som partiets kandidat til Folketinget i Nyborgkredsen fra 1964, i Fredensborgkredsen 1966-74 og i Middelfartkredsen fra 1976. I april 2008 bekendtgjorde han, at han ikke agtede at genopstille.

Husejer på Langeland 
Helveg Petersens forældre kom fra Tåsinge og Langeland. Faderen var fra Grønnegård i Sønder Longelse på Langeland, mens moderen var fra Troense på naboøen Tåsinge. Livet igennem bevarede Helveg Petersen en stærk tilknytning til Langeland.

I 1968 købte Helveg Petersens forældre det nedlagte husmandssted ”Præstetoften” ved Løkkeby i Tullebølle Sogn. (Nabosogn til faderens fødesogn). I 1995 blev huset overtaget af Kirsten Lee og Niels Helveg Petersen.

Privatliv 
Han var først gift med lektor og uddannelsesleder Hanne Elisabeth Aarup og senere med regionsrådsmedlem og tidligere MF Kirsten Lee. Helveg Petersen og Hanne Aarup blev forældre til tidligere folketingsmedlem Morten Helveg Petersen og forhenværende minister Rasmus Helveg Petersen.

Simplificeret Stamtræ

Litteratur 
 Michael Kristiansen & Thomas Larsen, Niels Helveg Petersen : manden og magten, Børsen, 1997. .
 Gustav N Kristensen, Born into a Dream. EuroFaculty and the Council of the Baltic Sea States, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010. .

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 Personlig side på Radikale.net 
 Gammelt portrætfoto

Udenrigsministre fra Danmark
Økonomiministre fra Danmark
Danske ministre fra Det Radikale Venstre
Tidligere folketingsmedlemmer fra Det Radikale Venstre
Partiledere for Radikale Venstre
Folketingsmedlemmer i 1960'erne
Folketingsmedlemmer i 1970'erne
Folketingsmedlemmer i 1980'erne
Folketingsmedlemmer i 1990'erne
Folketingsmedlemmer i 2000'erne
Folketingsmedlemmer i 2010'erne
Niels
Personer fra Odense
Personer fra Langeland
Personer i Kraks Blå Bog (afdøde)